Којутла има више значења:

 Којутла (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Којутла (Холалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Којутла (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Којутла (Којутла, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику